Oskar Schultz ist der Name folgender Personen:

* Oskar Schultz (Maler) (1892–1971), lettisch-deutscher Maler
 Oskar Schultz-Gora (1860–1942), deutscher Romanist und Provenzalist